Kipnis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kipnis (1891–1978), ukrainisch-amerikanischer Opernsänger (Bass)

 David M. Kipnis (1927–2014), US-amerikanischer Internist
 Igor Kipnis (1930–2002), US-amerikanischer Cembalist
 Levin Kipnis (1894–1990), israelischer Kinderbuchautor
 Menachem Kipnis (1878–1942), Sänger, Kritiker und Fotograf